Osoby o tym nazwisku:
 Edward Drozd – polski prawnik
 Ewa Drozd – polska polityk, samorządowiec i pedagog, posłanka na Sejm
 Grigorij Drozd – rosyjski bokser
 Paweł Drozd – polski dziennikarz radiowy
 Renata Drozd – polska śpiewaczka
 Rafał Drozd – polski aktor i wokalista
 Siarhiej Drozd – białoruski hokeista
Wiktoria Drozd – polska lekkoatletka

Inne:
 drozdy – podrodzina ptaków z rodziny drozdowatych
 drozdowate – rodzina ptaków z rzędu wróblowych
 1030M Drozd – rosyjski system obrony aktywnej